Bramfield kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bramfield, South Australia, ort, Elliston,

Storbritannien 

 Bramfield, Hertfordshire, ort, 
 Bramfield, Suffolk, ort,